Турмалиновый — гидронимы в России.

 Турмалиновый — река, приток Мальмальты, протекает по Верхнебуреинскому району Хабаровского края.
 Турмалиновый — река, левый приток р. Адыча
 Турмалиновый — река, левый приток р.Хара-Кёрдюген
 Турмалиновый — река, правый приток р.Аччыгый-Юрыння